These Days címmel a következő cikkek találhatók:
 These Days (Bon Jovi-album) – a Bon Jovi 1995-ös stúdióalbuma
 These Days (Vince Gill-album) - Vince Gill 2006-os albuma
 These Days (Foo Fighters-dal) – a Foo Fighters 2011-es kislemeze
 These Days (Take That-dal) – a Take That 2014-es kislemeze